Salomon Altermann (1904-1942), un brocanteur à Paris, déporté par le premier convoi de la déportation des Juifs de France ;
 Theodor Altermann (1885-1915), un acteur et metteur en scène russe.

Patronyme juif